Рагнхильд Мовинкель (, род. 12 сентября 1992 года, Молде, Норвегия) — норвежская горнолыжница, двукратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призёр чемпионатов мира 2019 и 2023 годов. Одна из наиболее успешных спортсменок в истории норвежского женского горнолыжного спорта.

Карьера 
Родилась в 1992 году в Молде. На лыжах с самого юного возраста. В 2012 году завоевала золотые награды на юношеском чемпионате мира в дисциплинах гигантский слалом и супер-комбинация. Ранее в этом же лыжном сезоне дебютировал на этапе Кубка мира в Загребе. Свои первые зачетные очки Кубка мира заработала в марте, заняв 25-е место в гигантском слаломе на этапе в Шладминге.

Впервые поднялась на подиум на этапах Кубка мира в 2017 году, заняв 3-е место в дисциплине супергигант на этапе в Валь-д’Изере в декабре. Впервые приняла участие на чемпионате мира в 2013 году, ни в одной из дисциплин высоких результатов не показала. Участница трёх Олимпийских игр 2014, 2018  и 2022 годов, двукратный серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в дисциплине гигантский слалом и скоростной спуск.

В феврале 2023 года чемпионате мира в Мерибеле завоевала бронзовую медаль в гигантском слаломе.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Победы на этапах Кубка мира (3)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 Страница в Instagram

Горнолыжники Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года